Shannon je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v Formuli 1 nastopilo le na dirki za Veliki nagradi Velike Britanije v sezoni 1966, ko je edini dirkač Trevor Taylor odstopil.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) 

Avtomobilska podjetja Združenega kraljestva
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1966
Športna moštva, razpuščena leta 1966